Андрей Дьячков:
 Дьячков, Андрей Аркадьевич (род. 1957) — российский менеджер, президент «Объединенной судостроительной корпорации».
 Дьячков, Андрей Иванович (1921—2006) — Герой Социалистического Труда.